Det finns flera personer med namnet Johannes Johansson:
Johannes Johansson (fabrikör) (1841-1898), grosshandlare och fabrikör
Johannes Johansson (tonsättare) (1951-2012), tonsättare
Johannes Johansson (fotbollsspelare), född 1999, fotbollsspelare
Johannes Johansson (teolog) (1867-1947), teolog
Johannes Johansson i Mjöbäck (1821-1881), bildhuggare